Nižňanský ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Nižňanský (* 1955), Verfasser mehrerer Bücher über das Schicksal von Juden in der Slowakei
 Ladislav Nižňanský (1917–2011), slowakischer Kommandeur einer slowakischen Kompanie der Partisanenabwehrgruppe Edelweiß